Монтагју () је ненасељено острво САД које припада савезној држави Аљасци. Површина острва износи 722 -{km}-².

Острва у Сједињеним Америчким Државама
Географија Аљаске